Zawody w judo na 4. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych zostały rozegrane między 15 a 18 października 2007 we indyjskim Hajdarabadzie podczas światowych igrzysk wojskowych. Polska zdobyła jeden brązowy medal drużynowo (kobiety) oraz indywidualnie (Barbara Letka)
. W klasyfikacji medalowej zajęła 18. miejsce.

Harmonogram 

 Legenda

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa 

Źródło:

Zobacz też   
 Klasyfikacja medalowa Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2007
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2007 w sporcie
Wojskowe Igrzyska Sportowe
Dyscypliny rozgrywane na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2007
Judo na światowych wojskowych igrzyskach sportowych